Chojecka ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Chojecka (* 1933), polnische Kunsthistorikerin
 Lidia Chojecka (* 1977), polnische Leichtathletin